Corydon é a designação comum de:

Biologia 
 Corydon sumatranus, uma espécie de ave da família Eurylaimidae;

Literatura 
 Corydon (livro), um conjunto de ensaios por André Gide;

Locais 
dos Estados Unidos da América:
 Corydon (Kentucky), no estado de Kentucky;
 Corydon (Indiana), no estado de Indiana;
 Corydon (Iowa), no estado de Iowa;

Desambiguação